Али бин Абдалла бин Джасим бин Мухаммад Аль Тани (;  , Османский Катар — 31 августа 1974, Бейрут, Ливан) — представитель монархического рода Катара, эмир Катара (1949—1960). Был известен как первый катарский эмир, который активно взаимодействовал с внешним миром, посетив ряд государств (Индию, Египет, Ливан, страны Европы и Леванта).

Биография 
Родился в семье шейха Абдаллаха бин Джасима Аль Тани. Его младшего брата звали Хамадом бин Абдаллахом Аль Тани, а сводного брата - Хасаном бин Абдуллахом Аль Тани.

В августе 1949 года был провозглашён эмиром Катара после отречения от трона отца - шейха Абдаллаха. Его правление было отмечено вниманием к развитию образования и инфраструктуры. После своего отречения жил несколько лет в Катаре, продолжая оставаться социально активным и общаясь со многими мусульманскими учёными.

В период своего правления он контролировал отправку самую первой партии катарской нефти из порта города Умм-Саид 31 декабря 1949 года, тем самым отметив вступление Катара в нефтяную эпоху.

Кроме того, в Катаре были созданы первая регулярная школа для мальчиков, первая регулярная школа для девочек, финансировались учебные места в университетах и был первый стационарный госпиталь. Эмир также курировал строительство международного аэропорта Дохи, нескольких дорожных сетей, портовых сооружений, объектов систем водоснабжения и электроснабжения. Он учредил дополнительные правительственные департаменты и министерства, а также первые в стране акционерные общества. Рональд Кокрейн был назначен ответственным за организацию полицейских сил в Катаре. Филлип Плант, бывший офицер британских Королевских военно-воздушных сил, в январе 1950 года стал советником эмира.

1 сентября 1952 года был подписан договор с Иракской нефтяной компанией (позднее Катарской нефтяной компанией), по условиям которого Катар приобретал 50% прибыли от экспорта нефти. В соответствии с данными разведки нефти в Катаре шейх Али принял меры по созданию эффективной административной системы управления ростом нефтяной экономики.

В начале 1950-х годов в стране вспыхнули протесты недовольных нефтяников, направленные против нефтяных компаний. Эмир выступил в качестве посредника в переговорах между нефтяными компаниями и демонстрантами. К 1956 году, протесты в Дохе стали демонстрировать более враждебное отношение уже к нему. Одна из крупнейших протестных акций состоялась в том же году, в ней приняло участие около 2 000 человек, большинство из которых были нефтяники и высокопоставленные катарцы, состоящие в союзе с арабскими националистами.

В мае 1960 года двоюродный брат шейха Али совершил на него покушение с применением огнестрельного оружия в его выходной резиденции в Бейруте. Покушение якобы было связано с финансами. В том же месяце катарская оппозиция распространила в Катаре и 15 других арабских странах листовки, в которых обвиняла его в том, что он «путешествовал за границей для своего удовольствия в то время как его народ страдает от бедности и болезней». Слухи о несоразмерном богатстве правящего эмира распространились в западной прессе, утверждалось, что он присвоил себе $12,5 млн из государственных $50 млн прибыли от нефтедобычи в 1959 году.

28 октября 1960 года он отрёкся от престола в пользу сына — Ахмада бин Али Аль-Тани.

Дети 
У шейха Али бин Абдаллы Аль Тани было 14 детей: 11 сыновей и 3 дочери. Ниже приведён список их имён.

Обратите внимание, что этот список составлен в порядке убывания в зависимости от возраста: от старшего сына к младшему. Аналогично обстоит дело с дочерьми.
 Шейх Касим бин Али Аль Тани
 Шейх Ахмад бин Али Аль Тани
 Шейх Мухаммед бин Али Аль Тани
 Шейх Фахад бин Али Аль Тани
 Шейх Халифа бин Али Аль Тани
 Шейх Ганим бин Али Аль Тани
 Шейх Хамад бин Али Аль Тани
 Шейх Абдуллах бин Али Аль Тани
 Шейх Халид бин Али Аль Тани
 Шейх Абдуррахман бин Али Аль Тани
 Шейх Аль-Валид бин Али Аль Тани
 Шейха Мариам бинт Али Аль Тани (1942 — 21 мая 2014)
 Шейха Ботаина бинт Али Аль Тани
 Шейха Мауза бинт Али Аль Тани

Смерть 
Шейх Али страдал диабетом в свои последние годы и жил в своём доме в Ливане. Он умер в бейрутском госпитале Барбир 31 августа 1974 года. Его тело было перевезено обратно в Катар, где он был похоронен на кладбище в муниципалитете Аль-Райян.

Примечания

Ссылки 
 The Al Thani Family Tree, offered in Arabic 
 Official Page in The Al Thani Family Tree 

Эмиры Катара
Политики по алфавиту
Политики XX века
Правители XX века